Jenő Horváth se poate referi la unul din următorii:

 Jenő Horváth (1849–1911), președinte al consiliului curiei regale
 Jenő Horváth (1852–1915), istoric militar, ofițer militar, membru al Academiei Maghiare de Științe
 Jenő Horváth (1881–1931), actor și regizor de teatru maghiar
 Jenő Horváth (1881–1950), istoric maghiar
 Jenő Horváth (1881–1945), farmacist și istoric medical maghiar
 Jenő Horváth (1900–1989), scriitor, poet și publicist maghiar transilvănean
 Jenő Horváth (1900–1919), muzician și compozitor maghiar transilvănean
 Jenő Horváth (1910–1968), actor maghiar
 Jenő Horváth (1915–1973), compozitor maghiar
 Jenő Horváth (1921–1994), actor și regizor maghiar
 Jenő Horváth (1929–2021), avocat maghiar
 Jenő Horváth (1934), matematician maghiar
 Jenő Horváth (1941), istoric maghiar

Note